Прево, Франсуаза (балерина) (1680—1741) — французская балерина
 Прево, Франсуаза (актриса) (1930—1997) — французская актриса